Кинтани́лья-дель-А́гуа-и-Тордуэ́лес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 35,71 км². Население — 527 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса